Melanographium är ett släkte av svampar. Melanographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Melanographium